Celeste Leal Borges (, ) é um cantora e compositora brasileira.

Discografia 
”Aiuê/Ba-ba-la-ô”
”Feitiço/Pega o baião”
”Eu nasci para o samba/Entre beijos”
”Sinhá vem cá/Canção da noite”
”Sereno eu caio/Canção da primavera”
”Briga de namorados”

Cantoras do Brasil
Compositores do Brasil